Ormen Lange peut faire référence à :
 Ormen Lange, un gisement de gaz naturel en situé en mer de Norvège ;
 Ormen Lange (le Grand Serpent en français), l'un des plus célèbres bateaux viking.